Die Primera División 2017/18 (offiziell LaLiga Santander) war die 87. Spielzeit der höchsten spanischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 18. August 2017 und endete am 20. Mai 2018.

Der FC Barcelona wurde zum 25. Mal spanischer Meister.

Vor der Saison 
Als Titelverteidiger ging Real Madrid in die Saison.

Aufsteiger aus der Segunda División waren UD Levante und FC Getafe, denen nach dem Abstieg 2015/16 der direkte Wiederaufstieg gelang, sowie der in dieser Saison erstmals in der Primera División vertretene FC Girona.

Saisonverlauf 
Der FC Barcelona gewann zum 25. Mal die Meisterschaft und darüber hinaus den spanischen Pokal. Bereits vier Spieltage vor Saisonende waren die Katalanen von Platz 1 nicht mehr zu verdrängen und beendeten die Saison mit 14 Punkten Vorsprung vor Atlético Madrid.

In der Champions League scheiterte der Klub an der AS Rom im Viertelfinale, Atlético Madrid gewann die Europa League.

Der Abstiegskampf war drei Spieltage vor Saisonende entschieden. Neben dem FC Málaga und der UD Las Palmas musste auch der Meister der Saison 1999/2000, Deportivo La Coruña, den Weg in die Zweitklassigkeit antreten.

Teilnehmer 
In der Saison 2017/18 wurde in der spanischen Primera División in folgenden Spielstätten gespielt:

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Internationale Wettbewerbe
 1. – FC Barcelona – UEFA Champions League
 2. – Atlético Madrid – UEFA Champions League
 3. – Real Madrid – UEFA Champions League
 4. – FC Valencia – UEFA Champions League
 5. – FC Villarreal – UEFA Europa League, Gruppenphase
 6. – Betis Sevilla – UEFA Europa League, Gruppenphase
 7. – FC Sevilla – UEFA Europa League, Zweite Qualifikationsrunde

Absteiger in die Segunda División
 18. – Deportivo La Coruña
 19. – UD Las Palmas
 20. – FC Málaga

Aufsteiger in die Primera División
 Rayo Vallecano
 SD Huesca
 Real Valladolid

Die Meistermannschaft des FC Barcelona 

 Gerard Deulofeu (10/-) und Javier Mascherano (7/-) haben den Verein während der Saison verlassen.

Torjägerlisten

Pichichi-Trophäe 
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Zarra-Trophäe 
Die Zarra-Trophäe wird jährlich für den besten spanischen Torschützen der Spielzeit von der Zeitschrift Marca vergeben.
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Weblinks 
 Spain - List of Champions rsssf.com
 Saison 2017/18 laliga.es
 Seite der spanischen Fußballliga

Einzelnachweise 

2017 18
Fußballsaison 2017/18